Зос () — торговая община () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Баден. Население составляет 1134 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 5,48 км². Официальный код — 30635.

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Хелене Шварц по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей общины () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 14 мест.
 СДПА занимает 5 мест.

Ссылки
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии